Ведж Антіллес — вигаданий персонаж всесвіту «Зоряних війн».

 Меїсса Теінде Ведж (? — 1748) — 16-й дамель (володар) держави Кайор в 1719—1748 роках.

 Ведж — річка в Австралії; на острові Тасманія.